El término conciliación puede referirse:

Derecho y economía 
 a la conciliación;
a la conciliación de la vida familiar y laboral;
a la conciliación de cuenta bancaria, comparación y corrección de datos contables que lleva una empresa;
a la consolidación de estados financieros, técnica contable para elaborar las cuentas anuales de un grupo de empresas;
a la conciliación contable, verificación de la correcta contabilización de los activos en una empresa;

Política 
al Partido de Conciliación Nacional, instituto político de El Salvador;
al Partido Nacional de Conciliación, organismo político de Egipto;

Otros 
a la Via della Conciliazione, una calle en Roma, Italia.